Kabinett Rõivas steht für folgende Regierungen von Estland:

 Kabinett Rõivas I, von 2014 bis 2015, Koalition aus RE und SDE
 Kabinett Rõivas II, von 2015 bis 2016, Koalition aus RE, SDE und IRL